Сергей Дмитриевич Гривко (; род. 12 декабря 1985 года, Чернигов) — украинский общественный деятель, политик.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Окончил Черниговский государственный институт экономики и управления (специальность «Менеджер-экономист»).

Гривко является председателем совета Черниговской городской общественной организации «Добровольцы». Основатель ОО «Украинский центр противодействия преступности и коррупции».

Член Молодежного совета при Черниговском городском совете. Член Общественного совета при Черниговской ОГА.

Он работал менеджером по продажам ООО «ЧерниговГазСпецСервис», был младшим научным сотрудником в Черниговском государственном институте экономики и управления.

Политическая деятельность 
В 2015 году — кандидат в депутаты Черниговского горсовета от партии «Наш край».

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 114 в списке. На время выборов: временно не работает, член партии «Слуга народа». Проживает в Чернигове.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, председатель подкомитета по вопросам социальной защиты и реабилитации лиц с инвалидностью и регулирования деятельности их предприятий и общественных объединений.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники вузов Чернигова
Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва